Il doppio del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tamer El Sawy e Tom Kempers che hanno battuto in finale Gábor Köves e Patrick Mohr 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (quarti di finale)
 Tamer El Sawy /  Tom Kempers (Campioni)

 Gábor Köves /  Patrick Mohr (finale)
 Martin Sinner /  Joost Winnink (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 1994